Дуэ́ ( , , ) — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, центр одноименного округа и кантона. Расположена в 32 км к югу от Лилля и в 13 км западнее бельгийской границы в исторической области Французская Фландрия, в 4 км от автомагистрали А21, на реке .

Основа промышленности — старинные угольные шахты и крупный завод компании Renault.

Население (2017 год) — 39 700 человек.

История 
На месте нынешнего Дуэ в IV веке римляне построили крепость Дуакум.

В средние века под властью графов Фландрских Дуэ процветал как один из важнейших текстильных центров Фландрии, старое нидерландское название города — Довай. В 1384 году он перешёл в руки графов Бургундских, а с 1477 года стал частью обширных владений Габсбургов.

В XVI веке сюда устремились изгнанные из Англии католики, превратив город в крупный образовательный центр католического мира. Основанный в 1562 году католический университет был, правда, переведён в 1887 году в Лилль.

В 1667 году город, в ходе Деволюционной войны, был взят войсками Людовика XIV и отошёл ко Франции по Аахенскому миру 1668 года.

В ходе войны за испанское наследство, во время нескольких осад в 1710—1712 годах, Дуэ несколько раз переходил из рук в руки и был почти полностью разрушен. В 1713 году город окончательно стал частью Франции.

Дуэ серьёзно пострадал во время обеих мировых войн. В 1918 году город был почти полностью сожжен, Вторая мировая война также нанесла Дуэ большой ущерб.

После войны Дуэ стал важным транспортным и коммерческим центром региона, известным благодаря крупнейшему в северной Франции месторождению каменного угля.

Архитектура 

Главная городская достопримечательность — 80-метровая колокольная башня, или беффруа, заложенная в 1380 году и возведённая в ажурном позднеготическом стиле. Славится её карильон из 62 колоколов, покрывающий пять октав. Во время Первой мировой войны карильон был демонтирован и вывезен в Германию. Помимо этого памятника Всемирного наследия, внимание туристов привлекают Валенсьеннские ворота (1453), восстановленная после войны церковь Нотр-Дам (заложена в XIII веке) и музей Шартрёз в бывшем картузианском монастыре, в котором выставлены полотна XVI—XVII веков.

Крепостные сооружения
Общий вид крепостных сооружений города известен благодаря плану XVII века, который выставлен в музее Шатрез.
В 1891 году практически все городские укрепления были разобраны, до наших дней сохранились лишь немногие их остатки.

Валенсьенские ворота
Были изготовлены в 1453 году из песчаника и первоначально носили имя Девы Марии. Как и Дворец правосудия, Валансьенские ворота выполнены с одной стороны в готическом, с другой в классическом стиле XVI века, что в то время было довольно частым явлением.

Аррасские ворота
Постройка датируется началом XIV века. Ворота выстроены в форме небольшого замка с двумя круглыми башнями из песчаника. Башни были призваны прикрывать с флангов вход в город. Первоначально построенные из дерева, Араские ворота стали первым городским объектом, перестроенным в камне. При выходе из города в нескольких метрах справа можно заметить останки городских ворот XVIII века.

Дамская башня
Круглая башня, составлявшая часть крепостной стены XIII века. Построена в 1425 году также из песчаника. Находится в одноимённом парке.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,9 %
 промышленность — 16,0 %
 строительство — 3,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 36,4 %
 государственные и муниципальные службы — 43,3 %

Уровень безработицы (2017) — 23,8 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 17 220 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Дуэ с 2014 года занимает Фредерик Шеро (Frédéric Chéreau), член Совета региона О-де-Франс. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список одержал победу во 2-м туре, получив 41,33 % голосов (из четырех списков).

Города-побратимы 

  Серен, Бельгия
  Дедугу, Буркина-Фасо
  Харроу, Великобритания
  Реклингхаузен, Германия
  Пулавы, Польша
  Кеноша, США, штат Висконсин

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики.
 Результаты муниципальных выборов 2020 года.

 

Города Нор — Па-де-Кале
Города, награждённые орденом Почётного легиона
Супрефектуры Франции